Wellston kan syfta på:

 Wellston, Michigan
 Wellston, Missouri
 Wellston, Ohio
 Wellston, Oklahoma